Strozzi, casata storica di Firenze
 Barbara Strozzi – compositrice e cantante barocca, figlia adottiva di Giulio
 Ercole Strozzi – poeta e letterato
 Filippo Strozzi il Giovane – politico, condottiero e banchiere
 Filippo Strozzi il Vecchio – banchiere
 Giulio Strozzi – poeta e librettista 
 Leone Strozzi – abate vallombrosano, vescovo e arcivescovo
 Lorenzo Strozzi – abate e cardinale
 Palla Strozzi – banchiere, politico, letterato, filosofo e filologo
 Piero Strozzi – condottiero
 Tito Vespasiano Strozzi – letterato
 Ubertino Strozzi – politico e magistrato
 Filippo di Piero Strozzi – condottiero francese
Altre personalità
 Bernardo Strozzi – detto il Cappuccino o il Prete genovese, religioso e pittore italiano del Seicento

Architettura 
 Palazzo Strozzi – edificio storico di Firenze
 Palazzo Strozzi – edificio storico di Mantova
 Piazza Strozzi – piazza antistante il Palazzo Striozzi di Firenze
 Rocca Strozzi – edificio storico di Campi Bisenzio
 Torre degli Strozzi – edificio storico di Firenze
 Villa Strozzi al Boschetto – villa storica di Firenze

Pagine correlate 
 Leone Strozzi